Eccles – miasto w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Eccles – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Eccles – miejscowość i gmina we Francji
 Eccles – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
 Eccles on Sea

Osoby o nazwisku Eccles
 John Carew Eccles
 John Eccles
 Wicehrabia Eccles

Inne 
 Eccles (ciastko)